Anicuns (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Anicuns (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás